La expresión Adán y Eva puede referirse a:

Personajes

 El primer hombre y la primera mujer Adán y Eva según el relato del Génesis.

 La pareja de cuadros Adán y Eva (siglo XVI), del pintor Alberto Durero.

 La película hispano-italiana Adán y Eva, la primera historia de amor (1984), de Enzo Doria.

 El programa de televisión Adán y Eva (Caracol Televisión, Colombia, 1987-1994).

 El programa de televisión Adán y Eva (Cuatro, España, 2014).